Chayka ist der Familienname folgender Personen:
 John Chayka (* 1989), kanadischer Eishockeyspieler

CHAYKA steht für:
 CHAYKA, englische Bezeichnung für Tschaika (Funknavigation), russisches Funknavigationssystem

Siehe auch:
 Čajka
 Czaika
 Czajka
 Tschaika